Хотыне́ц — посёлок городского типа в Орловской области России. Административный центр Хотынецкого района, в составе которого образует одноимённое городское поселение Хотынец.

Железнодорожная станция на линии Орёл — Брянск. В районе посёлка находится национальный парк «Орловское полесье».

Физико-географическая характеристика 

Хотынец расположен на Среднерусской возвышенности в центре Восточно-Европейской равнины. Территория представляет собой приподнятую холмистую равнину со средней высотой около 230 метров над уровнем моря и отличается большой изрезанностью. Основные формы рельефа, определяющие характер поверхности, являются речные долины, водоразделы, балки и овраги.

Время 
 Время в посёлке Хотынец опережает географическое поясное время на один час.

Климат 
Удалённый от моря Хотынец отличается умеренно—континентальным климатом (в классификации Кёппена — Dfb), который зависит от северо-западных океанических и восточных континентальных масс воздуха, взаимодействующих между собой и определяющих изменения погоды. Зима умеренно прохладная. Периодически похолодания меняются оттепелями. Лето неустойчивое, со сменяющимися периодами сильной жары и более прохладной погоды.

Среднегодовая температура составляет +5, +7 °C.

Атмосферные осадки выпадают в умеренном количестве: 550—600 мм в год. По месяцам осадки распределяются неравномерно. Наибольшее их количество выпадает в летнее время (июль, август). Увлажнение достаточное.

Почвы 
Преобладают серые лесные почвы, отличающиеся средней плодородностью.

Водные ресурсы 
В границах посёлка находятся озеро Красное и пруд Хохловский.

История 

В древние времена территория была заселена восточнославянским племенем вятичей. По этим местам проходили опустошительные набеги различных ханов на русские земли. Населённый пункт впервые упоминается в 1745 году. Статус посёлка городского типа — с 1971 года.

Великая Отечественная война 
Во время Великой Отечественной войны Хотынец был захвачен гитлеровцами. 9 августа 1943 года 11-я гвардейская и 4-я танковая армии развернули бои на подступах к Хотынцу. К концу дня они охватили его с трех сторон и перерезали дороги, связывающие Хотынец с Брянском. Утром 10 августа город и железнодорожная станция Хотынец были полностью освобождены. Немецкие соединения несли тяжелые потери как от ударов сухопутных войск, так и от советской авиации, господствовавшей в воздухе. Вместе с советскими летчиками воевали летчики французской эскадрильи «Нормандия», отличавшиеся отвагой, высоким мастерством и решительностью в борьбе с врагом. Враг понес большой урон в живой силе, потерял до 70 танков, более 170 орудий и минометов в боях за Хотынец.

Население

Национальный состав 
По национальному составу население составляют преимущественно русские.

Конфессиональный состав 
Большинство населения считает себя православными. Есть также мусульмане.

Экономика 

В населённом пункте работают промышленные предприятия:
 ОАО «Промцеолит»
 Хотынецкий КООП Пищекомбинат
 ОАО Хотынецкое хлебоприёмное предприятие

Транспорт

Автомобильный 

 Через Хотынец проходит автомобильная дорога регионального значения  Болхов — , имеющая в посёлке обозначение  улица Батова.
 Также местные дороги межмуниципального значения связывают Хотынец с населёнными пунктами района:
  на северо-запад в с. Воейково.
  на запад в д. Жудре.
  на восток в д. Сорокина.
Действует прямое автобусное сообщение с Орлом (1-через Нарышкино; 2-через Знаменское), Брянском (через Карачев), Москвой.

В таблице приведены расстояния (до почтамтов) по автодорогам от пгт. Хотынец:

Железнодорожный 

Однопутная неэлектрифицированная железная дорога Орёл — Брянск МЖД. Железнодорожная станция Хотынец в 61 км к северо-западу от Орла.

Трубопроводный 
Через Хотынец проложен магистральный нефтепровод Дружба.

Социальная сфера

Образование 
В посёлке действуют детский сад «Алёнушка», средняя общеобразовательная школа, детская школа искусств, дом детского творчества, БОУ ОО НПО, а также центральная районная библиотека и районный дом культуры.

Здравоохранение 
Здравоохранение представлено такими учреждениями как центральная районная больница, районная санитарно-эпидемиологическая станция, районная ветеринарная лаборатория, районная станция по борьбе с болезнями животных и аптека.

Музеи 
Хотынецкий районный краеведческий музей.

Культовые сооружения 
В посёлке есть единственный Свято-Никольский Храм Орловской епархии Русской православной церкви (1998 года постройки).

СМИ 
Имеется редакция еженедельной газеты «Трибуна хлебороба».

Связь и телекоммуникации 
На территории посёлка имеются собственные вышки операторов мобильной связи Билайн, МТС, МегаФон и Теле2 в стандартах GSM, 3G и 4G. Компания Yota предоставляет услуги в стандартах GSM и 3G.

Проводной интернет предоставляет Ростелеком по устаревшей модемной технологии ADSL, а волоконно-оптическое подключение (PON и FTTx) лишь в некоторых частях посёлка.

Телевизионное вещание представлено федеральными и областными телеканалами.

Памятники 

 К 30-летию Великой Победы в 1975 году в Хотынце была установлена башня танка Т-34-76. Рядом располагался берёзовый парк, который полностью был вырублен  и расчищен на рубеже тысячелетий. В 2005 г. заложен парк «Юность» и открыта Аллея боевой и трудовой Славы, где отмечены те, кто служил во славу Родины в военные и послевоенные годы, а также оставил след в современной истории района.
 Бюст А.Е. Бадаеву установлен перед ПУ-14.
 Бюст И.С. Тургеневу.

Улицы Хотынца 

Общая протяженность улиц и переулков составляет 31,7 км. Всего насчитывается 25 улиц и 14 переулков. Улица Ленина является центральной улицей посёлка.
Улицы

Переулки

Примечания

Источники 
 
 terrus.ru — база данных России
 Почтовые индексы Орловской области
 ОКАТО

Ссылки 

 Сайт администрации Хотынецкого района

Посёлки городского типа Орловской области
Районные центры Орловской области
Населённые пункты Хотынецкого района
Муниципальные образования Хотынецкого района
Городские поселения Орловской области